Гран-при Мальты 2001 (, также известен как 2001 Rothmans Malta Grand Prix — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший c 21 по 25 февраля 2001 года в Валлетте (Мальта). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 7:1.

Это был последний розыгрыш Гран-при Мальты.

Наивысший брейк 

 147 — Стивен Хендри (финал)

Результаты

Групповой турнир 

В каждой из 4 групп играли по 3 снукериста. В плей-офф выходил игрок, набравший наибольшее количество побед (то есть 2 победы). Все матчи группового этапа игрались до 5 побед.

Группа А 

 Кен Доэрти 5:1 Алекс Борг  
 Джон Хиггинс 5:0 Алекс Борг  
 Джон Хиггинс 5:2 Кен Доэрти

Группа В 

 Мэттью Стивенс 5:3 Джо Грек  
 Стивен Хендри 5:1 Джо Грек  
 Стивен Хендри 5:3 Мэттью Стивенс

Группа С 

 Фергал О’Брайен 5:3 Джо Свэйл  
 Стивен Ли 5:3 Джо Свэйл  
 Стивен Ли 4:5 Фергал О’Брайен 

 Группа D 

 Пол Хантер 3:5 Тони Драго  
 Марк Уильямс 5:2 Пол Хантер  
 Марк Уильямс 5:2 Тони Драго

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 

 147, 118, 118, 100 Стивен Хендри
 131, 115 Кен Доэрти
 112 Фергал О’Брайен

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на AZBilliards  

Malta Grand Prix
2001 год в снукере